Niabina peut désigner :
Niabina, une commune du Sénégal ;
Niabina, une commune de Mauritanie.

Homonymie de localités